Локомоти́в (от , «с места» (аблатив , «место») и , «сдвигающий»).
 Локомотив — самоходный рельсовый экипаж, предназначенный для тяги несамоходных вагонов
 Locomotion № 1 (Локомотив № 1) — один из первых паровозов, популяризировавший термин «локомотив»

Спорт 
 «Локомотив» — добровольное спортивное общество профсоюза рабочих железнодорожного транспорта, основанное в СССР в 1922 году, на базе которого основывались одноимённые спортивные клубы по разным видам спорта

Футбольные клубы 
 «Локомотив» — советский клуб из города Абакана.
 «Локомотив» — молдавский клуб из города Бельцы.
 «Локомотив» — молдавский клуб из города Бессарабка.
 «Локомотив» — белорусский футбольный клуб из города Гомель.
 «Локомотив» — болгарский клуб из города Горна-Оряховица.
 «Локомотив» — киргизский клуб из города Джалал-Абада.
 «» — болгарский клуб из города Дряново.
 «» — армянский клуб из города Еревана.
 «Локомотив» — украинский клуб из города Ивано-Франковск.
 «Локомотив» — украинский клуб из города Киева.
 «Локомотив» — словацкий клуб из города Кошице.
 «Локомотив» — немецкий клуб из города Лейпцига.
 «Локомотив» — российский клуб из города Лиски.
 «Локомотив» — российский клуб из города Москвы.
 «Локомотив» — женский клуб в структуре клуба из города Москвы.
 «Локомотив-НН» — российский клуб из города Нижний Новгород.
 «Локомотив» — российский клуб из города Минеральные Воды.
 «Локомотив» — советский клуб из города Петрозаводска.
 «Локомотив» — болгарский клуб из города Пловдива.
 «Локомотив» — советский клуб из города Рузаевки.
 «Локомотив» — российский клуб из города Самара.
 «» — болгарский клуб из города Септември.
 «Локомотив» — северокорейский клуб из города Синыйджу.
 «Локомотив» — болгарский клуб из города София.
 «Локомотив» — узбекистанский клуб из города Ташкента.
 «Локомотив БФК» — вторая команда ташкентского «Локомотива».
 «Локомотив» — грузинский клуб из города Тбилиси.
 «Локомотиви-2» — вторая команда тбилисского «Локомотива».
 «Локомотива» — хорватский клуб из города Загреба.
 «Локомотив-Баладжары» — азербайджанский клуб из посёлка Баладжары.
 «» — австралийский клуб из города Сиднея.
 «Локомотив-Памир» — таджикистанский клуб из города Душанбе.
 «Тяньцзинь Локомотив» — китайский клуб из города Тяньцзинь.
 «Эль-Пасо Локомотив» — американский клуб из города Эль-Пасо, Техас.

Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Локомотив» (1937—1966) — советский клуб из города Баку.
 «Локомотив» (1991—2000) — белорусский клуб из города Витебска.
  (1994—1997) — латвийский клуб из города Даугавпилс.
 «Локомотив» (2006) — украинский футбольный клуб из пгт Двуречная, Харьковская область
 «Локомотив» (1920—1969) — советский клуб из города Днепропетровска.
 «Локомотив» (1948—1973) — советский клуб из города Донецка (Украинская ССР).
 «Локомотив» (1995—1997) — российский футбольный клуб из города Елец.
 «Локомотив» (1923—1952) — советский футбольный клуб из города Запорожье.
 «Локомотив» (1995—2004) — азербайджанский клуб из города Имишли.
 «Локомотив» (1991—1995) — узбекистанский футбольный клуб из города Каган.
 «Локомотив» (1936—2009) — российский клуб из города Калуги.
 «Локомотив» (1929—2012) — болгарский клуб из города Мездра. 
 «Локомотив» (1960—1976) — советский клуб из города Оренбурга.
 «» (1930—2002) — болгарский клуб из города Русе.
 «Локомотив» (1936—2005) — российский клуб из города Санкт-Петербурга.
 «Локомотив» (?—?) — советский клуб из города Свободного.
 «Локомотив» (1908—1999) — украинский клуб из города Смела
 «» (1935—2009) — болгарский клуб из города Стара-Загора.
 «Локомотив» (1936—1956) — советский клуб из города Харькова.
 «Локомотив» (1957—1987) — советский клуб из города Челябинска.
 «Локомотив» (1937—1946) — советский клуб из города Ясиноватая.
  (1951—1999) — советский и литовский клуб из Вильнюса.
 «Локомотив-М» (2002—2005) — российский клуб из города Серпухова.
 «Локомотив»-д (1992—2000; в 1998—2000 — «Локомотив»-2) — дублирующий состав российского клуба «Локомотив» Москва.
 «Локомотив-2» (2008—2014) — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Локомотив-Казанка» (2017—2022) — фарм-клуб в структуре клуба «Локомотив» Москва.
 «Локомотив»-д (1996—1997) — дублирующий состав российского клуба «Локомотив» Нижний Новгород.
 «Локомотив»-д (1996—1997) — дублирующий состав российского клуба «Локомотив» Санкт-Петербург.

Ранее именовавшиеся «Локомотив»:
В скобках года, когда клуб назывался «Локомотив»
 «Астана» (2009—2011) — казахстанский клуб из города Астана.
 «Аттила» (1954—1992) — молдавский клуб из города Унгены.
 «Аусеклис» (1968—1969) — латвийский клуб из города Даугавпилс.
 «Валга» (1990—1998) — эстонский футбольный клуб из города Валга.
 «Витебск» (2003—2007; 1996—2002 — «Локомотив-96») — белорусский клуб из города Витебска.
 «Гомель» (1959—1963) — белорусский футбольный клуб из города Гомель.
 «Динамо» (1958—1959) — молдавский клуб из города Бендеры.
 «Енисей» (1937—1967) — российский клуб из города Красноярска.
 «Зенит-2» (2001 — до июня, с июня — «Локомотив-Зенит-2») — российский клуб из города Санкт-Петербурга.
 «Ильичёвец» (1974—1976) — украинский клуб из города Мариуполя.
 «Кайрат» (1954) — казахстанский клуб из Алма-Аты.
 «Копетдаг» (1947—1949) — туркменский клуб из города Ашхабада.
 «Кристалл» (1965—1975) — украинский клуб из города Херсона.
 «Мостовик-Приморье» (1992—2007) — российский клуб из города Уссурийска.
 «Нива» (1958—1979) — украинский клуб из города Винницы.
 «Ноа Юрмала» (до 2021 — «Локомотив» Даугавпилс) — латвийский клуб из города Юрмала.
 «Орёл» (1960—1962) — российский клуб из города Орла.
 «Самтредиа» (1936—1989) — грузинский клуб из города Самтредиа.
 «Селенга» (1958—1960, 1978—1983) — российский клуб из города Улан-Удэ.
 «Сибирячка-КГПУ» (2008) — российский женский футбольный клуб из города Красноярск.
 СКВИЧ (2000—2008) — белорусский клуб из города Минска.
 «Смена» (1957—1959) — российский клуб из города Комсомольск-на-Амуре.
 «Сокол» (1956—1961) — российский клуб из города Саратова.
  (1950—1954) — венгерский футбольный клуб из Ньиредьхазы.
 «Тигина» (1958—1959) — молдавский клуб из города Бендер.
 «Торпедо» (1957—1958) — грузинский клуб из города Кутаиси.
 «Феникс» (2011—2018) — эстонский клуб из города Йыхви.
 «Чита» (1974—2005) — российский клуб из города Читы.

 СКА (2000, назыв. СКА-«Локомотив») — российский клуб из города Санкт-Петербурга.

Клубы по хоккею с мячом 
 «Локомотив» — советский клуб из города Петрозаводска.
 «Локомотив» — российский клуб из города Оренбурга.
Ранее именовавшиеся «Локомотив» :
В скобках года, когда клуб назывался «Локомотив»
 «Байкал-Энергия» (1947—1992) — российский клуб из города Иркутска.

Клубы по хоккею с шайбой 
 «Локомотив» — российский клуб из Ярославля.
Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Локомотив» (1947—1983) — советский клуб из Москвы.
 «Локомотив ВХЛ» (2011—2013) — российский клуб из города Ярославля.
Ранее именовавшиеся «Локомотив»:
В скобках года, когда клуб назывался «Локомотив»
 «Бирюса» (1987—2012) — российский женский клуб из Красноярска.

Баскетбольные клубы 
 «Локомотив-Кубань» — российский клуб из города Краснодара.
 «СШОР-Локомотив-Кубань» — российский клуб из города Краснодара, фарм-клуб «Локомотива-Кубань»
 «Локомотив-Луганск» — украинский клуб из города Луганск.
Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Локомотив» (1923—1980) — советский клуб из города Москвы.
 «Локомотив» (1937—1947) — советский клуб из города Тбилиси.
 «Сибирьтелеком-Локомотив» (1973—2011) — российский клуб из города Новосибирска.

Волейбольные клубы 
 «Локомотив» — азербайджанский женский волейбольный клуб из города Баку.
 «Локомотив» — российский женский клуб из города Калининграда.
 «Локомотив» — украинский клуб из города Киева.
 «Локомотив» — российский клуб из города Новосибирска.
 «Локомотив» — украинский клуб из города Харькова.
 «Локомотив-Ангара» — российский женский клуб из Иркутска.
 «Локомотив-Изумруд» — российский клуб из города Екатеринбурга.
Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Локомотив» (1938—1970) — советский клуб из города Москвы.
 «Локомотив» (1939—1988) — советский женский волейбольный клуб из города Москвы.
Ранее именовавшиеся «Локомотив»:
В скобках года, когда клуб назывался «Локомотив»
 «Белогорье» (1981—1987, 1994) — российский клуб из города Белгорода.

Мини-футбольные клубы 
 «Локомотив» — украинский мини-футбольный клуб из Харькова.
 «Локомотив» — латвийский мини-футбольный (футзальный) клуб из Даугавпилса.
Расформированные и прекратившие своё существование:
 «Локомотив» (1993—1999) — украинский мини-футбольный клуб из Одессы.
 «Локомотив» (2008—2010) — российский мини-футбольный клуб из посёлка Емельяново Красноярского края.
Ранее именовавшиеся «Локомотив»:
В скобках года, когда клуб назывался «Локомотив»
 «Рокада» (?—2000) — российский мини-футбольный клуб из Волгограда.
 УПИ (2004—2005) — российский мини-футбольный клуб из города Екатеринбурга.
 Челябинец (1995—1998, Феникс-Локомотив) — российский мини-футбольный клуб из города Челябинск.

Другие виды спорта 
 «Локомотив» — российский пляжный футбольный клуб из Москвы.
 «Локомотив» — российский клуб по регби из Москвы.
 «Локомотив» — латвийский спидвейный клуб из Даугавпилса.
 «Локомотив-Пенза» — российский клуб по регби из Пензы.
Ранее именовавшиеся «Локомотив» :
 «Динамо» — российский гандбольный клуб из Челябинска.

Спортивные сооружения 
 Болгария
 «» — стадион в Горна Оряховице.
 «» — стадион в Дрянове.
 «» — стадион в Мездре.
 «Локомотив» — стадион в Пловдиве.
 «» — стадион в Русе.
 «» — стадион в Септември.
 «» — стадион в Софии.
 «» — стадион в Стара Загоре.
 «» — разрушенный стадион в Пловдиве (Болгария).

 Россия
 «Локомотив» — стадион в Великих Луках.
 «Локомотив» — стадион в Дмитрове.
 «Локомотив» — стадион в Екатеринбурге.
 «Локомотив» — стадион в Иванове.
 «Локомотив» — стадион в Красноярске.
 «Локомотив» — стадион в Кургане.
 «Локомотив» — стадион в Центральном административном округе города Москвы.
 «Локомотив» — стадион в Минеральных Водах.
 «Локомотив» — стадион в Нижнем Новгороде.
 «Локомотив» — стадион в Новосибирске.
 «Локомотив» — стадион в Одинцове.
 «Локомотив» — стадион в Пскове.
 «Локомотив» — велотрек в Ростове-на-Дону.
 «Локомотив» — стадион в Рузаевке.
 «Локомотив» — стадион в Самаре.
 «Локомотив» — стадион в Саратове.
 «Локомотив» — стадион в Симферополе.
 «Локомотив» — бенди стадион в Смидовиче.
 «Локомотив» — стадион в Тайшете.
 «Локомотив» — стадион в сочинском микрорайоне Хоста.
 «Локомотив» — стадион в Челябинске.
 «Локомотив» — стадион в Чите.
 «Локомотив-Перово» — футбольный стадион в Москве.

 Узбекистан
 «Локомотив» — стадион в Самарканде.
 «Локомотив» — стадион в Ташкенте.

 Украина
 «Локомотив» — стадион в Киеве.
 «Локомотив» — стадион в Полтаве.
 «Локомотив» — стадион в Симферополе.
 «Локомотив» — мультиспортивная арена в Харькове.
 «Локомотив» — стадион в Хмельницком‎.
 «Локомотив» — стадион в Шепетовке.

 Другие
 «Локомотив» — стадион в Барановичах (Белоруссия).
 «Локомотив» — стадион в Бельцах (Молдавия).
 «Локомотив» — стадион в Кошице (Словакия).

Ранее именовавшиеся «Локомотив»:
 Россия
 «Байкал» — стадион в Иркутске, до 2015 года носивший название «Локомотив».
 «РЖД Арена» — стадион в Москве (в Черкизове, ВАО), домашняя арена ФК «Локомотив», до 5 августа 2017 носивший название «Локомотив».
 «Сапсан Арена» — часть стадионного комплекса «РЖД Арена» в Москве, до 5 августа 2017 носившая название «Малая спортивная арена „Локомотив“».
 «Арена Сокол» — стадион в Москве (на Новорязанской улице, ЦАО), назывался «Локомотив» в 1935—2017 годах.

 Украина
 Центральный городской стадион — стадион в Виннице.
 «Олимпийский» — стадион в Донецке.

 Другие
 «Нико Дована» — стадион в Дурресе (Албания).
 СОК «Олимпийский» — стадион в Минске (Белоруссия).
 Стадион имени Михаила Месхи — стадион в Тбилиси (Грузия)

Топоним 
 
 полуостров Локомотив — волжский речной полуостров в Казани

Прочее 
 «Локомотив» — специализированное периодическое издание ОАО «РЖД».
 Локомотив — неолитический могильник на верхней Ангаре в районе Иркутска.
 «Локомотив» — организованная преступная группировка в Кургане в 2004—2009 годах.
 Локомотив — пассажирская платформа Московского центрального кольца.
 Lokomo — финская машиностроительная компания по производству паровозов и тепловозов.

См. также 
 Локомоция

Примечания

Ссылки 
 История футбольных клубов, носивших название «Локомотив» Gazeta.ru